Boote bezeichnet:
 Boote (Zeitschrift), Europas größtes Motorboot-Magazin, herausgegeben seit 1967

Boote ist der Familienname folgender Person:
 Werner Boote (* 1965), österreichischer Filmregisseur und Autor
Siehe auch:
Boot (Begriffsklärung)
Bote (Begriffsklärung)
Bothe
Bootes